Kotthausen steht für:

 Kotthausen (Diemelsee), Ortsteil von Heringhausen, ehemals Wüstung und Weiler in Diemelsee, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Kotthausen (Hückeswagen), Ortsteil von Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kotthausen (Königswinter), Ortsteil von Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kotthausen (Marienheide), Ortsteil von Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kotthausen (Wuppertal), Hofschaft in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Kotthausen (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil von Neunkirchen-Seelscheid,  Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kotthausen 3, Wüstung in Diemelsee, Hessen